L'édition masculine 2022 du tournoi de tennis de Miami se déroule du 23 mars au , sur dur en extérieur. Il s'agit du  tournoi ATP Masters 1000 de la saison.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Australien James Duckworth, de l'Autrichien Dominic Thiem, du Biélorusse Ilya Ivashka, des Espagnols Pablo Andújar et Rafael Nadal, de l'Italien Matteo Berrettini, du Japonais Kei Nishikori, des Serbes Novak Djokovic et Filip Krajinović, du Slovaque Alex Molčan et du Suisse Roger Federer. Ils sont respectivement remplacés par Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo, Daniel Altmaier, Roberto Carballés Baena, John Millman, Kevin Anderson, Kamil Majchrzak, Henri Laaksonen, Jordan Thompson, Oscar Otte et Francisco Cerúndolo.

Pendant le tournoi 
À la suite de sa défaite au second tour, le numéro 1 mondial en double Mate Pavić est assuré de perdre sa première place au classement ATP à l'issue du tournoi au profit du Britannique Joe Salisbury.

Lauréats 
L'Espagnol Carlos Alcaraz remporte le tournoi en battant en finale Casper Ruud. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le  en Masters 1000. À 18 ans et 333 jours, il devient le plus jeune joueur à remporter ce tournoi et le troisième plus jeune à remporter un Masters 1000 après Michael Chang et Rafael Nadal.

En double, Hubert Hurkacz et John Isner décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Wesley Koolhof et Neal Skupski. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline. L'Américain, titré la semaine passée à Indian Wells au côté de Jack Sock, réalise ainsi le Sunshine Double.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami (WTA 2022)
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2022 de l'ATP
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2022
Tennis masculin en 2022
Tennis aux États-Unis en 2022
Tennis en mars 2022
Tennis en avril 2022
Sport en Floride en 2022
Sport aux États-Unis en mars 2022
Sport aux États-Unis en avril 2022